

Sigle 
 Grande Fratello – reality show
 Guardian Force – personaggi di Final Fantasy VIII
 Gyps fulvus – grifone
 GuitarFreaks – videogioco

Biologia
 GF – abbreviazione per il growth factor (in italiano fattore o ormone della crescita)

Chimica 
 GF – sigla del ciclosarin, gas nervino

Codici 
 GF – codice vettore IATA di Gulf Air
 GF – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Guyana francese
 GF – codice ISO 3166-2:FR della Guyana Francese (Francia)

Informatica 
 .gf – dominio di primo livello della Guyana francese

Sport 
 GF – nelle statistiche di vari sport, gol fatti

Altro 
 GF – targa automobilistica di Gänserndorf (Austria)
 GF – targa automobilistica di Gifhorn (Germania)